Чемпіонат Угорщини з футболу 1957—1958 — 55-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув МТК.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1957-58
Угорщина
Угорщина
1957 в угорському спорті
1958 в угорському спорті